Етра (Αίθρα, Aethra) може да се отнася за:

 Етра, майка на Тезей
 Тея или Етра, титанида
 Етра (океанида), от Атлас майка на Хиант и на Хиадите
 Етра (съпруга на Фалант)
 Етра (съпруга на Хиперион)

Други:
 Aethra (род), раци от фамилията Aethridae
 (132) Етра, астероид
 Етра (Тенеси), град в САЩ